Калеро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Калеро, Адольфо (1931—2012) — никарагуанский политик, бизнесмен и юрист.
 Калеро, Мигель (1971—2012) — колумбийский футболист, вратарь.
 Калеро, Рафаэль (род. 1976) — андоррский футболист, полузащитник.
 Калеро, Фернандо (род. 1995) — испанский футболист.
 Калеро, Хуан (род. 1998) — колумбийский футболист.